Martina Navrátilová e Emilio Sánchez erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jana Novotná e Jim Pugh hanno battuto in finale 7–5, 6–3 Elizabeth Smylie e Patrick McEnroe.

Teste di serie

 Lori McNeil /  Jorge Lozano (primo turno)
 Jana Novotná /  Jim Pugh (campioni)
 Elizabeth Smylie /  Patrick McEnroe (finale)
 Patty Fendick /  Rick Leach (secondo turno)

 Catherine Suire /  Mark Woodforde (primo turno) 
 Betsy Nagelsen /  Paul Annacone (secondo turno) 
 Robin White /  Kelly Jones (primo turno) 
 Zina Garrison /  Sherwood Stewart (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

US Open 1988